Агалаченки — название населённых пунктов в России:

 Агалаченки — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Агалаченки — деревня в Юрьянском районе Кировской области.